Молодіжний чемпіонат світу з хокею із шайбою 1991 () — 15-ий чемпіонат світу з хокею серед молодіжних команд, який відбувався у Канаді з 26 грудня 1990 року по 4 січня 1991 року. Це вже четвертий чемпіонат світу, що проходив у Канаді.

Звання чемпіона світу розігрували вісім збірних за круговою системою.

Група А

Підсумкова таблиця 

Норвегія вибула до Групи В.

Результати

Бомбардири

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Паулі Якс
Найкращий захисник:  Їржі Шлегр
Найкращий нападник:  Ерік Ліндрос
Команда усіх зірок, обрана ЗМІ
Воротар:  Паулі Якс
Захисники:  Скотт Лачанс —  Дмитро Юшкевич
Нападники:  Мартін Ручинський —  Ерік Ліндрос —  Майк Крейг

Група В 
Матчі відбулись 27 грудня - 5 січня у Тихи (Польща).
Підсумкова таблиця та результати

Німеччина вийшла до Групи А, Данія вибула до Групи С.

Група С 
Матчі пройшли у Белграді (Югославія) 27 грудня - 5 січня. 
Підсумкова таблиця та результати

Північна Корея вийшли до Групи В.

Посилання 
 Архів  
 МЧ на hokej 
 Історія молодіжних чемпіонатів світу з хокею з шайбою  
 Бомбардири  
 Команда усіх зірок  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед молодіжних команд
1990 у хокеї з шайбою
1991 у хокеї з шайбою
Грудень 1990
Січень 1991
Спорт у Саскачевані